Бирбом () — английская фамилия. Известные носители:

 Бирбом, Макс (1872—1956) — английский писатель, художник-карикатурист, книжный иллюстратор.
 Герберт Бирбом Три (1852—1917) — английский актёр, режиссёр, театральный педагог и импресарио.